Can Clapers és una masia situada al municipi de Breda, a la comarca catalana de la Selva. Es troba al nucli de població d'El Pagès de Dalt.

Referències 

Masies de Breda